Spojení písmen KSK může mít různé významy:

 Key Signing Key, prvek podpisového klíče DNSSEC
 Komunistická strana Kuby, vládnoucí politická strana na Kubě
 Kommando Spezialkräfte, speciální jednotka Bundeswehru